Dieb steht für:

 Dieb, Person, die fremdes Eigentum entwendet, siehe Diebstahl
 Hoher Dieb,  Berg in den Ortler-Alpen, Südtirol

Der Dieb steht für:
 Der Dieb (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1883)
 Der Dieb (1918), deutscher Film von Franz Eckstein und Rosa Porten 
 Der Dieb (1997), russischer Film von Pawel Tschuchrai
 Der Dieb (2006), griechischer Kurzfilm von Irina Boiko 
 Dieb13 (eigentlich: Dieter Kovačič * 1973), österreichischer Improvisationsmusiker im Bereich Turntablism

Siehe auch:
 Der Dieb von Bagdad
 Dib
 Meisterdieb